Никола́й Андре́евич Мака́ров (род. 22 декабря 1955, Москва) — советский и российский  и , академик Российской академии наук (2011), директор Института археологии РАН с 2003 года. Специалист по археологии и средневековой истории Русского Севера. Член экспертного совета национальной премии «Хрустальный компас».

Биография 

Родился в семье художников. Окончил исторический факультет МГУ по кафедре археологии (1978). Участник археологических экспедиций с 1972 года; в 1980—1998 годах — начальник Онежско-Сухонской экспедиции Института археологии АН СССР (РАН), с 2001 года — руководитель проекта (с 2001) комплексного исследования центра Северо-Восточной Руси — Суздальского Ополья. Главный редактор журнала «Краткие сообщения Института археологии» (с 2005).

Руководитель Секции истории ОИФН РАН (2013—2017), с сентября 2017 года — вице-президент РАН. Почётный доктор НИЦ «Курчатовский институт» (2021).

Основные работы

Диссертации 
 Население Восточного Прионежья в X—XIII вв. Дисс. … канд. ист. наук. , 1986.
 Колонизация северных окраин Древней Руси в XI—XIII вв. Дисс. … д. ист. наук. М., 1995.

Монографии 
 Население Русского Севера в XI—XIII вв. М., 1990.
 Русский Север: таинственное средневековье. М., 1993.
 Колонизация северных окраин Древней Руси в XI—XIII вв. (по материалам археологических памятников Белозерья и Поонежья). М., 1997.
 Средневековое расселение на Белом озере. М., 2001 (в соавт. с С. Д. Захаровым и А. П. Бужиловой)
 Археология севернорусской деревни X—XIII веков. Средневековые поселения и могильники на Кубенском озере (в соавт.)
 Т. 1. Средневековые поселения и могильники. М., 2007.
 Т. 2. Материальная культура и хронология. М., 2008.
 Т. 3. Палеоэкологические условия, общество и культура. М., 2009.

Литература 
 Чернобаев А. А. Историки России: Кто есть кто в изучении отечественной истории: Биобиблиографический словарь. 2-е изд. Саратов, 2000;
 Энциклопедический словарь Московского университета: Исторический факультет. М., 2004;
 Беляев Л. А., Носов Е. Н., Чернецов А. В. К юбилею Н. А. Макарова // Российская археология. 2005. № 4;
 Гайдуков П. Г., Янин В. Л. К 50-летию Н. А. Макарова // Новгород и Новгородская земля: История и археология. Великий Новгород, 2005. Вып. 19;
 
 Города и веси средневековой Руси: археология, история, культура. К 60-летию Н. А. Макарова / отв. ред. П. Г. Гайдуков. М.; Вологда: Древности Севера, 2015;
 Николай Андреевич Макаров / сост. П. Г. Гайдуков, Л. А. Калашникова; авт. вступ. статьи Л. А. Беляев, П. Г. Гайдуков. М.: Наука, 2016. (Материалы к биобиблиографии учёных. История. Вып. 40)

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2 июля 2021 года) — за активное участие в реализации проекта по модернизации звонницы на Спасской башне и созданию подземного Музея археологии Чудова монастыря на территории Московского Кремля.
 Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации (7 сентября 2006 года) — за большой вклад и активное участие в разработке «Методики экономической оценки объектов культурного наследия».

Примечания

Ссылки 
 
 Страница на сайте ИА РАН
 Страница на сайте библиотеки «РусАрх»
 «А се кони Турабиевы». Интервью журналу «Родина»
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 К Дышащему морю (статья в журнале «Родина»)
 Археологи не должны превращаться в поденщиков (интервью на сайте «РИА Новости»)

Медиевисты России
Действительные члены РАН
Директора Института археологии РАН
Вице-президенты РАН